Скот Сити има више значења:
 Скот Сити (Канзас)
 Скот Сити (Мисури)